Plenge ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Plenge (1910–1999), deutscher Autor und Zeitungsverleger
 Georg Plenge (1929–2018), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Johann Plenge (1874–1963), deutscher Soziologe, Volkswirt und Propagandaforscher

Plenge ist außerdem:
 Plenge (Berg) (), Berg in Kärnten